Nate Archibald (personage), een personage in Gossip Girl
Nate Archibald (basketballer), een Amerikaans oud-basketballer van de Boston Celtics